La Chapelle-Gauthier pode se referir a:
 La Chapelle-Gauthier (Eure)
 La Chapelle-Gauthier (Seine-et-Marne)

Desambiguações de topônimos